Ад'ювант — речовина

 У фармакології — речовина, додана до ліків з метою пришвидшення та підсилення дії основного компонента.
 В імунології — речовина (така як гідроксид алюмінію) чи організми (такі як бичачі туберкульозні бацили), які збільшують чи урізноманітнюють реакцію антигенів (імунні відповіді).
 У сільському господарстві — речовина, додавання якої до біологічно активних речовин (напр., пестицидів) покращує їх властивості. Ад'ювант знижує поверхневий натяг краплі, що надає розчину змогу рівномірно розповсюдитися по листу та покрити його максимальну площу. Крім того, завдяки ад'юванту, на листі не утворюється крапля-лінза, яка фокусує сонячні проміні та спричиняє опік рослини. Це зокрема емульгатори, диспергувальні агенти, змочувальні агенти, пенетранти та ін.

Джерела 
 АД'ЮВАНТИ  Фармацевтична енциклопедія

Інтернет-ресурси 

 Adjuvant therapy: Balance side effects with benefits 

Хімічна термінологія